ECISD puede referirse (por sus siglas en inglés):
Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector (Ector County Independent School District)
Distrito Escolar Independiente de El Campo (El Campo Independent School District)
Distrito Escolar Consolidado Independiente de Edinburg (Edinburg Consolidated Independent School District)